Калга́ (; ) — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства. Должность калги была учреждена в 1486 году третьим ханом Крыма Менгли I Гераем. Каждый хан при вступлении на престол назначал калгу — почти всегда из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность калги занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к калгам часто использовалось название «калга-султан». Резиденцией калги был город Акмесджит (ныне Симферополь), дворец располагался в районе Салгирки неподалёку от нынешней гостиницы «Москва».

Калги Крымского ханства в 1486—1792 годах.

См. также 
 Нурэддин (титул)

Литература 
 Халим Гирей-султан Розовый куст ханов, или История Крыма. — Симферополь, 2008. — ISBN 978-966-8518-91-1
 Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской империи. — Т. 1. — Издательский дом «Рубежи Х Х I», 2005. — ISBN 5-347-00007-4
 Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской империи. — Т. 2. — Издательский дом «Рубежи Х Х I», 2005. — ISBN 5-347-00008-2
 

Титулы Крымского ханства